Il cognome Salvatori può riferirsi a diverse persone:
 Aristide Salvatori, patriota, giornalista e amministratore
 Carlo Salvatori, banchiere e dirigente d'azienda
 Claudia Salvatori, scrittrice
 Dario Salvatori, giornalista e conduttore radiofonico
 Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice
 Fabrizio Salvatori, calciatore e dirigente sportivo
 Fausto Salvatori, poeta e librettista
 Ilaria Salvatori, schermitrice
 Jack Salvatori, regista
 Renato Salvatori, attore
 Salvatore Salvatori, educatore
 Stefano Salvatori, calciatore
 Vittorio Salvatori, avvocato e politico